Vladimir Cauchemar es un músico, flautista y productor discográfico afiliado al sello Ed Banger Records. Ganó notoriedad con su video "Aulos" (2017) de su álbum con el mismo nombre, haciéndose viral en redes sociales.

Carrera musical

Aulos (2017–presente) 
El video de su canción "Aulos", dirigido por Alice Kunisue, está protagonizado por un señor un tanto inquietante. El video se convirtió en toda una sensación en redes durante 2017. Él, su flauta y los montajes hacen ver el video muy inquietante pero a la vez maravilloso.

El 30 de septiembre de 2018, 6ix9ine subió a su canal de YouTube el video "Aulos Reloaded", una mezcla de hip hop/rap con la instrumental original de Aulos, haciendo que Cauchemar ganara más seguidores en Estados Unidos y México.

Discografía 
 Aulos (2017)
 Vladimir, ВЛАДИМИР КОШМAР (2018)

Referencias 

Cantantes de Rusia